Christof Duffner (ur. 16 grudnia 1971 w Tribergu) – niemiecki skoczek narciarski, złoty medalista olimpijski oraz dwukrotny medalista mistrzostw świata.

Kariera 
W Pucharze Świata zadebiutował w pierwszym konkursie 37. edycji Turnieju Czterech Skoczni, zajmując 57. miejsce 30 grudnia 1988 w Oberstdorfie. W sezonie 1988/1989 wystartował jeszcze tylko w konkursie w Garmisch-Partenkirchen, gdzie zajął 85. miejsce, wobec czego nie został sklasyfikowany w klasyfikacji generalnej tego sezonu. Następny raz w Pucharze Świata pojawił się po rocznej przerwie, startując w trzech konkursach końcówki sezonu 1989/1990, jednak ponownie nie zdobył żadnych punktów.

Sezon 1990/1991 zaczął od startu w Oberstdorfie, gdzie wywalczył pierwsze punkty PŚ, zajmując czwarte miejsce i tracąc do trzeciego Heinza Kuttina 1 punkt. Dzień później, 1 stycznia 1990 w Garmisch-Partenkirchen Duffner był piąty. Wyniki te dawały mu wysoką pozycję w klasyfikacji 39. Turnieju Czterech Skoczni. Szansę na dobry końcowy wynik stracił jednak po konkursach w Innsbrucku i Bischofshofen, gdzie zajmował odpowiednio 39. i 26. miejsce. W lutym 1991 wziął udział w mistrzostwach świata w Val di Fiemme, gdzie w swoim jedynym starcie zajął 15. miejsce w konkursie indywidualnym na dużej skoczni. W klasyfikacji generalnej tego sezonu zajął 17. miejsce.

Najważniejszym wydarzeniem sezonu 1991/1992 były igrzyska olimpijskie w Albertville, gdzie Duffner był jedenasty w konkursie indywidualnym na dużej skoczni. Na tych samych igrzyskach był także członkiem ekipy niemieckiej, która zajęła piąte miejsce w konkursie drużynowym. W tym samym roku odbyły się także mistrzostwa świata w lotach w Harrachovie, gdzie niemiecki skoczek zajął piąte miejsce. Był to jego najlepszy indywidualny wynik w tym sezonie. W klasyfikacji generalnej tym razem był dziewiętnasty.

Na początku sezonu 1992/1993, 30 grudnia 1992 Duffner po raz pierwszy w karierze stanął na podium wygrywając zawody w Oberstdorfie. Startując jako lider 41. edycji Turnieju Czterech Skoczni w Ga-Pa zaprezentował się słabiej, zajmując 32. miejsce. Następnie był dziesiąty w Innsbrucku i siódmy w Bischofshofen, co pozwoliło mu zająć szóste miejsce w klasyfikacji końcowej Turnieju. W tym sezonie na podium stanął także w ostatnim konkursie 28 marca 1993 w Planicy, gdzie był trzeci, za Espenem Bredesenem i Andreasem Goldbergerem. Wystartował także na mistrzostwach świata w Falun, zajmując 28. miejsce na normalnej skoczni i 10. na dużej. W konkursie drużynowym reprezentacja Niemiec zajęła 11. miejsce. W całej historii jego startów w Pucharze Świata to właśnie w tym sezonie odnosił najlepsze wyniki i w efekcie zajął szóste miejsce w klasyfikacji generalnej.

Sezon 1993/1994 przyniósł mu pierwszy medal w karierze. Wywalczył go podczas igrzysk olimpijskich w Lillehammer w lutym 1994. Wraz z Hansjörgiem Jäkle, Dieterem Thomą i Jensem Weißflogiem zdobył złoty medal w konkursie drużynowym. W konkursach indywidualnych był jedenasty na dużym obiekcie i osiemnasty na normalnym. Zaledwie miesiąc później odbywały się mistrzostwa świata w lotach w Planicy, podczas których Duffner zajął czwarte miejsce, przegrywając walkę o brązowy medal z Roberto Ceconem. Został tam jednym z pierwszych zawodników, którzy pokonali granicę 200 m. Nieustany skok na odległość 207 m stanowiłby rekord świata w długości skoku narciarskiego, jednak w tym samym konkursie wynik ten poprawił Bredesen skacząc 209 m. Duffner czwarty był także w klasyfikacji generalnej sezonu 1993/1994 Pucharu Świata w lotach, także w tym przypadku bezpośrednio przed nim znalazł się Cecon. W Pucharze Świata w skokach niemiecki skoczek zajął 25. miejsce.

Przeciętne wyniki w sezonie 1994/1995 spowodowały, że nie wystąpił na mistrzostwach świata w Thunder Bay. Tylko raz znalazł się w czołowej dziesiątce zawodów PŚ, co zaowocowało 44. miejscem w klasyfikacji generalnej. W sezonie 1995/1996 dwukrotnie stawał na podium zawodów PŚ. Na skoczni Kulm w Tauplitz 11 lutego 1996 był drugi, ustępując tylko Goldbergerowi, podobnie jak 9 marca 1996 na skoczni Čerťák w Harrachovie. W efekcie dało mu to trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej sezonu 1995/1996 w PŚ w lotach, za Goldbergerem i Janne Ahonenem. Siódme miejsce w Oberstdorfie, dwunaste w Ga-Pa, szóste w Innsbrucku i dziesiąte w Bischofshofen pozwoliło mu zająć piąte miejsce w 44. Turnieju Czterech Skoczni. W PŚ w skokach zajął w tym sezonie 14. miejsce. Na mistrzostwach świata w lotach w Tauplitz w 1996 był piąty.

W zawodach PŚ w skokach startował aż do sezonu 2003/2004, jednak nie notował tak dobrych wyników jak dotychczas. , ale ówczesny trener reprezentacji Niemiec – Reinhard Heß postanowił zabrać go na mistrzostwa świata w Ramsau w 1999, gdzie wspólnie z Svenem Hannawaldem, Dieterem Thomą oraz Martinem Schmittem zdobył złoty medal w konkursie drużynowym. Indywidualnie był czternasty na normalnej skoczni i osiemnasty na dużej. Ostatni raz na podium zawodów pucharowych stanął 19 marca 1999 w Planicy. Dwa lata wcześniej, podczas mistrzostw świata w Trondheim w 1997 zdobył brązowy medal w konkursie drużynowym wraz z Jäkle, Thomą i Schmittem. Indywidualnie wystartował tylko na dużej skoczni zajmując 25. miejsce.

W 2002 był członkiem reprezentacji Niemiec na igrzyska olimpijskie w Salt Lake City, jednak wystartował tam tylko w konkursie indywidualnym na normalnej skoczni, zajmując 17. miejsce. Miesiąc później był ósmy na mistrzostwach świata w lotach w Harrachovie. Mistrzostwa świata w Val di Fiemme w 2003 były ostatnią dużą imprezą w jego karierze. Wystartował tam w obu konkursach indywidualnych, zajmując odpowiednio 20. miejsce na normalnej skoczni oraz 24. miejsce na dużym obiekcie. Ostatni występ w PŚ zaliczył 22 marca 2003 w Planicy, gdzie zajął 19. miejsce. Ostatni oficjalny skok oddał jednak blisko rok później, 1 lutego 2004 podczas zawodów Pucharu Kontynentalnego w Brotterode, gdzie zajął 47. miejsce.

W 2001 w zawodach PŚ na mamuciej skoczni w Planicy uzyskał rekordową prędkość na progu 135.2 km/h. Tam też ustanowił swój rekord życiowy skacząc 219 m. Podczas Mistrzostw Świata w Lotach Narciarskich w 2004 w Planicy startował jako przedskoczek. Był jednym z pierwszych skoczków w RFN, którzy skakali stylem "V". Po zakończeniu sezonu 2003/2004 zakończył karierę.

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata w lotach

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1988/1989: -
 sezon 1989/1990: -
 sezon 1990/1991: 17.
 sezon 1991/1992: 19.
 sezon 1992/1993: 6.
 sezon 1993/1994: 25.
 sezon 1994/1995: 44.
 sezon 1995/1996: 14.
 sezon 1996/1997: 34.
 sezon 1997/1998: 38.
 sezon 1998/1999: 21.
 sezon 1999/2000: 49.
 sezon 2000/2001: 25.
 sezon 2001/2002: 22.
 sezon 2002/2003: 47.

Miejsca na podium chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 1988/1989 – 90. 
 1990/1991 – 15. 
 1991/1992 – 20. 
 1992/1993 – 6. 
 1993/1994 – 28. 
 1994/1995 – 70. 
 1995/1996 – 5. 
 1996/1997 – 26. 
 1997/1998 – 39. 
 1998/1999 – 44.
 1999/2000 – 56. 
 2000/2001 – 33.
 2001/2002 – 21.
 2002/2003 – 45.

Turniej Nordycki (Skandynawski)

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 1997 – 21.
 1998 – 37.
 1999 – 11.
 2001 – 25.
 2002 – 7.
 2003 – 42.

Puchar Świata w lotach narciarskich

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1990/1991: 21.
 sezon 1991/1992: 8.
 sezon 1992/1993: 10.
 sezon 1993/1994: 4.
 sezon 1994/1995: 16.
 sezon 1995/1996: 3.
 sezon 1997/1998: 17.
 sezon 1998/1999: 5.
 sezon 1999/2000: 34.
 sezon 2000/2001: 18.

Letnie Grand Prix w skokach narciarskich

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 1994 – 28.
 1995 – 20.
 1996 – 14.
 1997 – 32.
 1999 – 13.
 2000 – 22.
 2001 – 13.
 2002 – 18.

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych LGP chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP 
W 1994 i 1995 roku sumowano punkty za wszystkie skoki (tak jak np. w TCS)

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 

Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 1997
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 1999
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1994
Niemieccy medaliści olimpijscy
Niemieccy skoczkowie narciarscy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2002
Urodzeni w 1971